Лоренц Рама (, род. 28 января 1964) — албанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Албании 2001, 2002, 2004 и 2007 гг.

В составе сборной Албании участник девяти шахматных олимпиад (1988, 1998—2012 гг.) и командного первенства Европы 2001 г.

В 1990—2000-х гг. активно выступал в международных турнирах на территории Европы.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Рамы в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Рамы на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам